Böckli ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Böckli (1889–1970), Schweizer Autor, Karikaturist und Journalist
 Claudio Böckli (* 1984), Schweizer Biathlet
 Franz Böckli (1858–1937), Schweizer Sportschütze
 Peter Böckli (* 1936), Schweizer Rechtswissenschaftler und Autor

Siehe auch:
 Böcklin